Yanac (distrito) — no Peru
 San Juan de Yanac (distrito) — no Peru
 Yanaca (distrito)

Desambiguações de topônimos